Elissa Khoury, est une chanteuse libanaise
Didon, surnommée Élyssa chez les Grecs, est dans la mythologie grecque et romaine la fondatrice de Carthage
 L'Elissa est un grand voilier américain du type trois-mâts barque
Homonymie